Esquerra Unida ('Izquierda Unida' en castellano) es la denominación de varias organizaciones políticas españolas de ámbito catalán, balear o valenciano:

 Esquerra Unida del País Valencià, federación valenciana de Izquierda Unida.
 Izquierda Unida de las Islas Baleares, federación balear de Izquierda Unida.
 Esquerra Unida i Alternativa, partido político catalán, antiguo referente de Izquierda Unida en dicha comunidad.
Esquerra Unida Catalunya, federación catalana de Izquierda Unida.
 Esquerra Unida del País Valencià, partido político valenciano existente entre 1978 y 1983.
 Esquerra Unida - L'Entesa, coalición política formada en la Comunidad Valenciana por Esquerra Unida del País Valencià, Izquierda Republicana, Esquerra Valenciana y Els Verds para presentarse para las elecciones autonómicas y municipales de 2003.